Монархия в Болгарии была упразднена в 1946 году. Последним царем Болгарии был Симеон II (род. 1937) из Саксен-Кобург-Готской династии, царствовавший в 1943—1946 годах, который в настоящее время остается главой бывшей Болгарской царской семьи. Порядок наследования престола в Саксен-Кобург-Готской династии, правившей в Болгарии, осуществлялся на основе Салического закона о престолонаследии. На болгарский престол могли претендовать по праву первородства только мужские потомки Фердинанда I, первого царя из Саксен-Кобург-Готской династии .

С сентября 1946 года после отречения от власти царя Симеона II, порядок наследования болгарского престола выглядит следующим образом:

  Симеон II (род. 1937)
 Кардам, князь Тырновский (1962—2015)
 (1) Борис, князь Тырновский (род. 1997)
 (2) Принц Белтран Болгарский (род. 1999)
 (3) Кирилл, князь Преславский (род. 1964)
 (4) Принц Тасило Болгарский (род. 2002)
 (5) Кубрат, князь Панагюриште (род. 1965)
 (6) Принц Мирко Болгарский (род. 1995)
 (7) Принц Лукас Болгарский (род. 1997)
 (8) Принц Тирсо Болгарский (род. 2002)
 (9) Константин-Асен, князь Видинский (род. 1967)
 (10) Принц Умберто Болгарский (род. 1999)

Примечания 

Болгария